Okręty US Navy o nazwie USS "Lebanon":
 Pierwszy  był węglowcem. W służbie w latach 1898-1922.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1945–46.

Lebanon